Алюков — фамилия. Известные носители:

 Алюков, Раджап Пайзулаевич (род. 2001) — российский спортсмен, специализирующийся на ушу, кунг-фу и рукопашном бое.
 Алюков, Фарид Камильевич (род. 1957) — советский футболист.